Село
 Цекинівка — село в Україні, Ямпільському районі Вінницької області

Інше
 Цекинівка — пункт пропуску через Державний кордон України на кордоні з Молдовою